Wohld (niederdeutsch für „Wald“) bezeichnet:

in Deutschland:
 einen Ortsteil der Gemeinde Badbergen im Landkreis Osnabrück
 einen Ortsteil des Dorfes Schandelah im Landkreis Wolfenbüttel
 einen Ortsteil der Gemeinde Hemdingen im Kreis Pinneberg

Siehe auch:
 Dänischer Wohld, eine Landschaft in Schleswig-Holstein
 Kisdorferwohld
 Wold
 Wohlde (Begriffsklärung)